

Codici 
 THU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Thumamah di Thule / Pituffik (Groenlandia)

Altro 
 Thu – abbreviazione in inglese per thursday cioè giovedì